Гюэль () — французская фамилия. Известные носители:

 Гюэль, Жан Поль — фигурист из Франции.
 Гюэль, Кристиан — фигуристка из Франции.